HMS „Endeavour” – nazwa noszona przez okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca: dążenie, wysiłek:
  – okręt 36-działowy zakupiony w 1652, sprzedany w 1656.
  – okręt moździerzowy, 4-działowy zakupiony w 1694, sprzedany w 1696.
  – brander zakupiony w 1694, sprzedany w 1696.
  – statek zaopatrzeniowy zakupiony w 1694, sprzedany w 1705.
  – statek zaopatrzeniowy zwodowany w 1708, sprzedany w 1713.
  – kuter zakupiony w 1763, sprzedany w 1771.
  – slup 14-działowy zakupiony w 1763, rozbity w 1780.
 HMS „Endeavour” (właściwie: HM Bark „Endeavour”) – bark 6-działowy zakupiony w 1768, sprzedany w 1775, okręt Jamesa Cooka, podczas jego pierwszej wyprawy.
  – szkuner 10-działowy zakupiony w 1775, sprzedany w 1782.
  – okręt hydrograficzny zwodowany w 1912, od 1940 okręt-baza, sprzedany w 1946.

Przypisy 

Endeavour